Saarinen è un cognome originario della Finlandia (in finlandese, significa "piccola isola"). Esso può riferirsi a, in ordine alfabetico:

 Aino-Kaisa Saarinen (1979) – ex fondista finlandese
 Arno Saarinen (1884-1970) – ginnasta finlandese
 Eero Saarinen (1910-1961) – architetto e designer finlandese naturalizzato statunitense
 Eliel Saarinen (1873-1950) – architetto finlandese
 Janne Saarinen (1977) – ex calciatore finlandese,
 Jarno Saarinen (1945-1973) – pilota motociclistico finlandese
 Mari Saarinen (1981) – hockeista su ghiaccio finlandese
 Veli Saarinen (1902-1969) – fondista, dirigente sportivo e allenatore di sci nordico finlandese